Шазель () — коммуна во французском департаменте Верхняя Луара региона Овернь
 Шазель () — коммуна во французском департаменте Канталь региона Овернь
 Шазель () — коммуна во французском департаменте Шаранта региона Пуату — Шаранта
 Шазель () — коммуна во французском департаменте Юра региона Франш-Конте
 Шазель, Мари-Анн (настоящее имя Мари-Анн Франс Жаклин Шазель; род. 1951) — французская актриса, кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Си-Шазель () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия
 Шазель-сюр-Альб () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Шазель-сюр-Лавьё () — коммуна во французском департаменте Луара региона Рона — Альпы
 Шазель-сюр-Лион () — коммуна во французском департаменте Луара региона Рона — Альпы